

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Meade – capoluogo della Contea di Meade, Kansas
Meade – township della Contea di Huron, Michigan
Meade – township della Contea di Mason, Michigan
Meade – fiume dell'Alaska

Altro 
Meade Instruments Corporation – azienda statunitense produttrice di telescopi
James Meade – economista britannico